Dobrzykowo – dawna wieś w Polsce położona w województwie zachodniopomorskim, w powiecie gryfickim, w gminie Płoty.  Miejscowość zniesiona 1 stycznia 2017.

W latach 1975–1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa szczecińskiego.

Przypisy 

Płoty (gmina)